Георгий Юдин: Юдин, Георгий Григорьевич (род. 1937) — советский хоккеист. Тренер.
 Юдин, Георгий Николаевич (1943—2022) — советский и российский художник-иллюстратор, поэт, писатель.